IBA Hamburg steht für
 Internationale Bauausstellung Hamburg, Internationale Bauausstellung in Hamburg (2006–2013)
 IBA Hamburg (Unternehmen), eine städtische Entwicklungsgesellschaft Hamburgs